Bahlo ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Bahlo (* 1965), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD)
 Dieter Bahlo (1938–2015), deutscher Architekt